Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Hildebrandt – gdański budowniczy organów
 Bogdan Hildebrandt – polski artysta
 Dieter Hildebrandt – niemiecki kabareciarz
 Friedrich Hildebrandt – niemiecki polityk
 Heinz Hildebrandt – duński piłkarz
 Johann Lucas von Hildebrandt – niemiecki architekt i inżynier wojskowy
 Krzysztof Hildebrandt – polski działacz samorządowy
 Richard Hildebrandt – niemiecki wojskowy, zbrodniarz wojenny
 Robert Hildebrandt – niemiecki wojskowy
 Sarah Hildebrandt – amerykańska zapaśniczka
 Theodor Hildebrandt – niemiecki malarz